Free the Universe — второй студийный альбом американского диджея и продюсера Major Lazer, изданный 1 июня 2013 года на лейбах Secretly Canadian и Warner.

История 
Альбом записан при участии многих приглашённых звёзд, например, Бруно Марс, Вайклеф Жан, Эзра Кениг (из группы Vampire Weekend), Эмбер Коффман (Dirty Projectors), Сантиголд, Меррилл Бет Нискер, Tyga, Flux Pavilion, Шэгги.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы Major Lazer
Альбомы Secretly Canadian